Le Tardenois est une zone géographique française à la limite entre l'Aisne et la Marne.

 la Communauté de communes du Tardenois
 Fère-en-Tardenois, commune de l'Aisne
 le canton de Fère-en-Tardenois
 Fresnes-en-Tardenois, commune de l'Aisne
 Ville-en-Tardenois, commune de la Marne
 le canton de Ville-en-Tardenois.